Fotakis ist der Familienname folgender Personen:

 Constantinos Fotakis, griechischer Physiker
 Giorgos Fotakis (* 1981), griechischer Fußballspieler